André Savard peut désigner :

 André Savard (1911-1997), homme politique français ;
 André Savard (1953-), joueur de hockey sur glace canadien.